Magnus von Wedderkop ist der Name folgender Personen:

* Magnus von Wedderkop (Jurist, 1637) (1637–1721), deutscher Jurist und Politiker
 Magnus von Wedderkop (Jurist, 1830) (1830–1907), deutscher Richter und Kammerherr
 Magnus von Wedderkop (Generalleutnant) (1882–1962), deutscher Generalleutnant